A 2000-es magyar gyeplabdabajnokság a hetvenedik gyeplabdabajnokság volt. A bajnokságban kilenc csapat indult el, a csapatok két kört játszottak, majd az 1-2. helyezettek egymás közt még öt mérkőzést, a 3-9. helyezettek egymás közt még egy kört.

Alapszakasz 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Ütött gól G-: Kapott gól P: Pont

Megjegyzés: A győzelemért 3 pont jár ettől a bajnokságtól.

Rájátszás 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Ütött gól G-: Kapott gól P: Pont

Megjegyzés: Az ARES Hungária HC II. nem vett részt a rájátszásban.

Források 
Magyar sportévkönyv 2001

Magyar gyeplabdabajnokság
Magyargyeplabdabajnoksag